Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kiszczak (ur. 1952) – polski sędzia siatkarski
 Czesław Kiszczak (1925–2015) – polski wojskowy i polityk
 Jadwiga Kiszczak (1947–2022) – polska nauczycielka muzyki i działaczka opozycyjna
 Maria Teresa Kiszczak (ur. 1934) – polska ekonomistka i nauczycielka akademicka
 Małgorzata Panek-Kiszczak (ur. 1965) – polska kompozytorka i nauczycielka akademicka